Мэнни Пакьяо — Кит Турман () — поединок в профессиональном боксе за титул супер-чемпиона мира по версии World Boxing Association (WBA Super) в полусреднем весе, которым обладал Турман. На момент боя оба боксёра имели титулы чемпионов мира в полусреднем весе по версии WBA, причём Турман был супер-чемпионом, а Пакьяо — регулярным чемпионом.

Предыстория

Ход поединка

Статистика ударов

Счёт судейских записок

Андеркарт

После боя

Примечания 

Боксёрские поединки
2019 год в боксе
События 21 июля
Июль 2019 года
Спорт в США в 2019 году
Международные соревнования по боксу в США
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе
Чемпионаты мира в США
Чемпионаты мира в 2019 году